Децу́к — фамилия. Известные носители:

 Децук, Дмитрий Сергеевич (род. 1985) — белорусский легкоатлет, прыгун тройным.
 Децук, Ксения Александровна (род. 1986) — белорусская легкоатлетка, прыгунья тройным.